Николай Лёгкий:
 Лёгкий, Николай Анатольевич (род. 1955) — французский шахматист, гроссмейстер (1994).
 Лёгкий, Николай Михайлович (род. 1958) — советский российский радиотехник.